Фёдор Андреевич Андре́ев (1879—1952) — советский патофизиолог, клиницист, доктор медицины.

Биография 
Родился  года в Вильно.

Учился на медицинском факультете Варшавского университета, затем — Московского университета (вып. 1906) — ученик А. Б. Фохта.
 
В 1906—1907 годах был ассистентом кафедры общей патологии Московского университета; в 1907—1918 годах был ассистентом кафедры общей патологии медицинского факультета Московских Высших женских курсов, после преобразования которых в 1918 году во 2-й МГУ) был с 1921 года заведующим кафедрой общей патологии и терапии химико-фармакологического факультета (до 1933); доктор медицины с 1917 года. В 1917—1919 и 1921—1924 по совместительству заведовал кафедрой частной патологии и терапии внутренних болезней в Московской Высшей медицинской школе.

В 1919—1921 годах — в РККА: начальник санитарного отряда и начальник госпиталя.

В 1933—1938 годах — заведующий кафедрой патологической физиологии БелГМИ (Минск), в 1938—1941 — профессор Высшей ветеринарной академии и заведующий отделением экспериментальной терапии Института гигиены труда и профзаболеваний имени В. А. Обуха.

Во время войны: зав. кафедрой (1941—1942), профессор (1942—1944) кафедры нормальной физиологии СвГМИ. Одновременно — консультант свердловских военных госпиталей.

В 1945—1952 годах — заведующий кабинетом церебропатологии и терапии Института общей и экспериментальной патологии АМН и одновременно руководитель отделения церебропатологии в Главном военном госпитале Вооруженных Сил СССР.

Умер 9 декабря 1952 года. Похоронен на Введенском кладбище (уч. 23).

Награды и премии 
 заслуженный деятель науки РСФСР (1941)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за исследования, разработки и внедрение в лечебную практику метода лечения длительным сном внутренних заболеваний, опубликованные в издании Главного военного госпиталя АМН СССР (1945—1949)
 Сталинская премия второй степени (1952) — за научные исследования и разработку методов восстановления жизненных функций организма, находящегося в состоянии агонии и клинической смерти
 медали

Примечания

Литература 
 Андреев, Фёдор Андреевич // Большая Медицинская энциклопедия. — 2-е изд. — Т. 2. — Стб. 6—7;
 Неговский В. А. К 100-летию со дня рождения Ф. А. Андреева // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. — 1980. — № 2. — С. 91—92.

Ссылки 
 Андреев, Фёдор Андреевич

Участники Гражданской войны в России (красные)
Похороненные на Введенском кладбище